

Aziende 
 ELC – sigla di Elica nella Borsa Italiana

Codici 
 ELC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Elcho Island, Territorio del Nord (Australia)

Altro 
 ELC – targa automobilistica del distretto di Łowicz (Polonia)